Boršičanka může být:

 Boršičanka z Boršic – česká dechová kapela založená v roce 1968
 Boršická polka – píseň v rytmu polky složená v roce 1972 dirigentem této kapely Josefem Řepou a proslavená kapelou Moravanka
 Boršičanka Antonína Koníčka – česká dechová kapela založená v roce 2001
 obyvatelka některé z vesnic Boršice (u Buchlovic) či Boršice u Blatnice na Uherskohradišťsku, případně dříve též Bořice v okrese Chrudim